

Geografia
Bowé – comune della Guinea, regione di Nzérékoré

Persone
Brittany Bowe (1988) – pattinatrice di velocità su ghiaccio statunitense
David Bowe (1964) – attore statunitense
Dwayne Bowe (1984) – giocatore di football americano statunitense
John Bowe (1950) – attore britannico
Riddick Bowe (1967) – ex pugile statunitense
Rosemarie Bowe (1932-2019) – attrice statunitense
Tommy Bowe, propr. Thomas John Bowe (1984) – rugbista a 15 irlandese